Cuando me enamoro puede referirse a:

Cuando me enamoro, canción de Descemer Bueno interpretada por Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra;
Cuando me enamoro, telenovela mexicana.